Алекса́ндр Евге́ньевич Смирно́в (17 августа 1964, Воскресенск) — российский хоккеист (защитник) и тренер. Воспитанник воскресенского хоккея. С 2016 года тренер «Ак Барса», выступающего в КХЛ.

Карьера 

Начал карьеру в 1982 году в составе воскресенского «Химика», выступал на протяжении десяти сезонов, став за это время серебряным и дважды бронзовым призёром союзных первенств, и набрав 119 (44+75) очков в 393 проведённых матчах.

После распада Советского Союза подписал контракт с финским клубом ТПС. Выступая под руководством Владимира Юрзинова дважды становился чемпионом страны, добавив к этому серебряные награды, а также победу в Кубке европейских чемпионов. Всего на его счету 183 матча за ТПС, в которых он набрал 70 (19+51) очков.

После сезона 1995/96, который Смирнов провёл в австрийском «Капфенберге», он заключил соглашение с норвежским клубом «Сторхамар». В своём первом сезоне набрал 54 (18+36) очка в 45 матчах. За пять сезонов, проведённых в Норвегии, Смирнов стал лидером команды, дважды завоевал чемпионское звание. Перед началом сезона 2001/02 вернулся в Воскресенск, где первое время находился на должности играющего тренера. За два года в «Химике» провёл 114 матчей, в которых он набрал 28 (8+20) очков.

В 2003 году Смирнов вновь подписал контракт со «Сторхамаром», с которым в том же сезоне в третий раз в своей карьере стал чемпионом Норвегии. В общей сложности в команде провёл восемь сезонов, установив рекорд чемпионатов Норвегии по результативным передачам и набранным очкам среди защитников (206 и 275 соответственно), а также став лучшим иностранным игроком в истории норвежских первенств по итогам опроса, проведённого газетой «VG». В 2006 году завершил карьеру.

В сборной 
В составе сборной России Смирнов принимал участие в четырёх чемпионатах мира (1993, 1994, 1995, 1996), на первом из которых он стал обладателем золотых медалей. Также выступал на Олимпийских играх 1994 года, где вместе с командой стал четвёртым. Всего на его счету 8 (2+6) очков в 35 проведённых матчах за сборную.

Тренерская 
В сезоне 2001/02 Смирнов, выступая за воскресенский «Химик», занимал должность играющего тренера. Через год после окончания карьеры игрока стал главным тренером норвежского клуба «Сторхамар». В своём первом же сезоне привёл клуб к чемпионству.

Проработав ещё один год в Норвегии, 16 июня 2009 года Смирнов принял предложение череповецкой «Северстали», где он вместе с Дмитрием Квартальновым занял пост ассистента главного тренера Андрея Пятанова. Перед началом сезона 2011/12 Смирнов стал главным тренером нижнекамского «Нефтехимика». 17 ноября 2011 года его сменил Владимир Голубович. 11 декабря Смирнов принял решение вернуться в Череповец, где сменил Владимира Цыплакова на посту ассистента Дмитрия Квартальнова. 28 февраля 2012 года, перед самым стартом плей-офф Смирнов был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Северстали».

5 августа 2013 года стало известно о назначении Александра Смирнова помощником главного тренера ХК «Амур» Евгения Попихина.

Достижения

Игрок 
 Бронзовый призёр чемпионата СССР (2): 1983, 1990.
 Серебряный призёр чемпионата СССР 1989.
 Чемпион мира среди молодёжи 1984
 Чемпион мира 1993.
 Чемпион Финляндии (2): 1993, 1995.
 Серебряный призёр чемпионата Финляндии 1994.
 Обладатель Кубка европейских чемпионов 1994.
 Чемпион Норвегии (3): 1997, 2000, 2004.
 Серебряный призёр чемпионата Норвегии (2): 1998, 1999.
 Рекордсмен чемпионата Норвегии по результативным передачам и набранным очкам среди защитников.
 Лучший иностранный игрок за всю историю чемпионатов Норвегии.
 Заслуженный мастер спорта.

Тренер 
 Чемпион Норвегии 2008.

Статистика выступлений

В сборной

Главный тренер

Примечания 

Хоккеисты СССР
Хоккеисты России
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Химик» Воскресенск
Игроки ХК ТПС
Игроки ХК «Капфенберг»
Игроки ХК «Сторхамар»
Игроки сборной России по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1994 года
Хоккейные тренеры России
Тренеры ХК «Химик» Воскресенск
Тренеры ХК «Сторхамар»
Тренеры ХК «Северсталь»
Тренеры ХК «Нефтехимик»
Чемпионы мира по хоккею с шайбой